France SCPI est un site Internet qui permet aux épargnants d'investir dans les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Créée en 2016 par Olivier Ame et Paul Bourdois, elle a été la première marketplace à proposer d'acheter des parts de SCPI de manière totalement dématérialisée. Elle possède par ailleurs les différents agréments lui permettant d'effectuer du conseil en investissement financier (CIF). En 2020, les deux cofondateurs de France SCPI font rentrer Arnaud Giraudon créateur de la banque en ligne Fortuneo et ancien Directeur Général de Compte Nickel au capital de leur société.

Plus concrètement, France SCPI permet à toutes les typologies d'épargnants (particuliers, personnes morales, associations) de comprendre la pierre papier, de réaliser des simulations, de comparer entre elles toutes les SCPI et d'y investir. Elle se positionne en tant qu'experte des SCPI en témoignant régulièrement sur BFM Business, Les Echos, Le Monde ou Mieux vivre votre argent.

Même si elle n'est pas considérée comme une Fintech, France SCPI gravite autour de société telles que Yomoni, Pretto ou Marie Quantier avec qui elle a créé des partenariats.

Parmi, l'actualité de France SCPI, Paul Bourdois a publié le livre La SCPI Pour les Nuls dans la collection du même nom en octobre 2022

Notes et références 

Finance